

Єльцовська сільська рада — сільське поселення, Єльцовський район, Алтайський край
 Єльцовська сільська рада — сільське поселення, Шипуновський район, Алтайський край